Тонопа има више значења:
 Тонопа (Аризона)
 Тонопа (Невада)